Melitosaurus — це вимерлий рід гавіалідових крокодилів, виявлений на Гозо, Мальта, у морській вапняковій скелі раннього міоцену аквітанського періоду в 1850 році. Він пов’язаний із живим помилковим гаріалом і членом тієї ж підродини Tomistominae, як показано на кладограмі нижче:

Примітки 

Роди плазунів
Фауна міоцену